Бумага:
 Бумага — волокнистый материал с минеральными добавками.
 «Бумага» — российское интернет-СМИ.
 Бумага, Влад (род. 1996) — белорусский видеоблогер.